Helgetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Helgetjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Helgetjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (5,13 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn